Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2017. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2018.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

 Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2018. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2018.

Tabellone

Primo turno

Pakistan vs. Iran

Vietnam vs. Honk Kong

Filippine vs. Indonesia

Kuwait vs. Thailandia

Verdetti 
 Promossa al Gruppo I:
 Retrocesse al Gruppo III:

Voci correlate 
 Coppa Davis 2017 Zona Asia/Oceania Gruppo I
 Coppa Davis 2017 Zona Asia/Oceania Gruppo III
 Coppa Davis 2017 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II